Kington (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Kington (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire